El término Maciste puede referirse a:

Macisto, ciudad de la Antigua Grecia.
 Macisto, personaje de la mitología griega.
Maciste, personaje del cine italiano interpretado por primera vez por el actor Bartolomeo Pagano.
Maciste, apodo de Manuel Álvarez Rentería, músico y compositor mexicano, muy conocido por haber compuesto la música del poema Píntame angelitos negros, de Andrés Eloy Blanco.